Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Périphétès, un brigand tué par Thésée ;
 Périphétès fils de Coprée, guerrier achéen à la guerre de Troie.